VRA steht für:
 Flughafen Varadero in Kuba als IATA-Code
 Vereinigung revolutionärer Arbeiter Österreichs, eine marxistische Organisation in Österreich
 Volta River Authority, ein Unternehmen aus Ghana
 Voting Rights Act, ein US-amerikanisches Bundesgesetz

Vra steht für:
 Vrå, ein Ort in Dänemark

Abkürzung